David Lord (1913-1944) aviatore britannico;
David Lord (1929-1998) canottiere sudafricano;
David Lord (1944) produttore discografico e compositore britannico.